Lindsay Marie (Chandler, 28 de abril de 1986) é uma modelo erótica americana, especializada em modelagem softcore e fotos de glamour. Em sua carreira, já utilizou o nome artístico Lindsay White durante suas performances, sendo conhecida por se apresentar em vídeos onde realiza stripteases e cenas de masturbação ou lésbicas mais suave.

Já apareceu em fotos e vídeos para uma variedade de empresas, incluindo, Twistys, Aziani.com, Penthouse e Hustler. Em 2008, foi eleita a Treat of the Month do mês de novembro pela revista Twistys, e em 14 de julho de 2010 foi eleita a Babe of the Day pela Penthouse.

Honras 
 Twistys - Treat of the Month, Novembro de 2008
 Penthouse - Babe of the Day, 14 de julho de 2010

Ligações externas 
 
 
 

Naturais do Arizona
Modelos eróticas